Aram Sargsyan (1961) – politico armeno
Armen Sargsyan o Sarkissian (1953) – politico armeno
Gabriel Sargsyan (1983) – scacchista armeno
Lev Sargsyan (1996) – tuffatore armeno
Narek Sargsyan (1959) – architetto armeno
Serž Sargsyan (1954) – politico armeno
Tigran Sargsyan (1960) – politico armeno
Vazgen Sargsyan (1959-1999) – politico e militare armeno, fratello di Aram